HPF est un sigle qui peut désigner :
 High Performance Fortran, un langage de programmation pour les machines parallèles ;
 High-pass filter (en français, filtre passe-haut), un filtre qui laisse passer les hautes fréquences et qui atténue les basses fréquences.
 Haute Pression à Froid, un procédé de stérilisation des aliments par ultrapressions se rapprochant de la Pascalisation.